Болдуин-Парк () — название населённых пунктов США:

 Болдуин-Парк (Калифорния) — город в штате Калифорния
 Болдуин-Парк (Миссури) — деревня в штате Миссури